Strange Interlude (toneelstuk), toneelstuk van Eugene O'Neill uit 1928 waarmee hij de Pulitzerprijs won
 Strange Interlude (1932), filmadaptatie van het toneelstuk